Dmytriwka (; ) ist ein Dorf im Nordosten der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 4200 Einwohnern (2004).

Das in den 1730er Jahren gegründete Dorf liegt am Ufer des Inhulez und ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde innerhalb des Rajon Snamjanka. Dmytriwka befindet sich etwa 50 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Kropywnyzkyj und 11 km nördlich vom Rajonzentrum Snamjanka. Durch Dmytriwka verläuft die Territorialstraße T–12–11. Bei dem Dorf befindet sich das Naturschutzgebiet Botschky ().

Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer:
 Wesselyj ( ) mit etwa 300 Einwohnern,
 Hostynne ( ) mit etwa 300 Einwohnern,
 Dolyna ( ) mit etwa 40 Einwohnern,
 Kalyniwka ( ) mit etwa 60 Einwohnern,
 Ploske ( ) mit etwa 370 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Gegründet in den 1730er Jahren
Ort am Inhulez
Rajon Snamjanka